Dittmannsdorf ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Dittmannsdorf (Geringswalde), Ortsteil der Stadt Geringswalde, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Dittmannsdorf (Gornau), Ortsteil der Gemeinde Gornau/Erzgeb., Erzgebirgskreis, Sachsen
 Dittmannsdorf (Kitzscher), Ortsteil der Stadt Kitzscher, Landkreis Leipzig, Sachsen
 Dittmannsdorf (Olbernhau), Ortsteil der Stadt Olbernhau, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Dittmannsdorf (Penig), Ortsteil der Stadt Penig, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Dittmannsdorf (Reichenbach/O.L.), Ortsteil der Stadt Reichenbach/O.L., Landkreis Görlitz, Sachsen
 Dittmannsdorf (Reinsberg), Ortsteil der Gemeinde Reinsberg (Sachsen), Landkreis Mittelsachsen, Sachsen

in Österreich:
 Dittmannsdorf (Gemeinde Neustift), Ortschaft in der Gemeinde Neustift im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Dittmannsdorf (Gemeinde Oberkappel), Ortschaft in der Marktgemeinde Oberkappel, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

in Polen:
 Dittmannsdorf bei Waldenburg, deutscher Name von Dziećmorowice, Landkreis Waldenburg, Niederschlesien
 Dittmannsdorf, Landkreis Frankenstein, deutscher Name von Brodziszów, Ortsteil der Gemeinde Ząbkowice Śląskie, Niederschlesien
 Dittmannsdorf, Landkreis Neustadt O.S., deutscher Name von Mieszkowice (Prudnik), Oberschlesien

in Tschechien:
 Dittmannsdorf, deutscher Name der Gemeinde Dětmarovice, Schlesien

Siehe auch:
 Dietmannsdorf